Wilhelm Blase ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Blase (Politiker, 1876) (1876–1946), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Wilhelm Blase (Politiker, 1909) (1909–1994), deutscher Politiker (SPD), MdBB